La route départementale 938, ou RD 938, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 38 de Beauvais à Noyon
 l'ancienne RN 138 de Saint-Maixent-l'École à Montreuil-Bellay et de Longué-Jumelles à Clefs
 l'ancienne RN 138 dans l'Orne
 l'ancienne RN 338 de Péronne à Rue
 l'ancienne RN 538 dans le Vaucluse
 l'ancienne RN 638 dans les Hautes-Pyrénées
 l'ancienne RN 838 dans les Yvelines (cf. Route départementale 938 (Yvelines))

938